{{SEITENTITEL:H2O}}
H2O oder H2O steht für:

 die chemische Summenformel von Wasser bzw. des Wassermoleküls
 eine Hardcoreband, siehe H2O (Band)
 ein Schwimmbad in Remscheid, siehe H2O (Remscheid)
 ein Schwimmbad in Herford, siehe H2O (Herford)
 eine australische Fernsehserie, siehe H2O – Plötzlich Meerjungfrau
 einen dänischen Sportartikelhersteller, siehe H2O (Sportartikelhersteller)
 H2O (Software), Analyse-Software